«Adrenaline» — первый сольный альбом Андрея Смирнова, вокалиста группы Everlost, который вышел 23 февраля 2012 года.

История создания 
Всего на альбоме десять композиций, из них две инструментальные. Песни «На ладонях у мечты» и «Одна роль на двоих» были представлены ещё в апреле 2011 года, причём последнюю можно было услышать в англоязычной версии — «A Gift From Above». Трек «Мёртвые души» был представлен 17 мая 2011 года. В интервью Андрей Смирнов сказал, что альбом создавался поэтапно. Композиции «Одна роль на двоих» и «Рождённый дышать свободой» были придуманы давно, «Время ветра» была придумана на базе группы «Мастер», инструментальные треки (Adrenaline и The Fourth Dimension) он готовил специально для гитарных мастер-классов и выступлений на выставке «Музыка-Москва». Остальные песни были сочинены за один вечер.

«Среди руин» — единственная песня, напоминающая Everlost, агрессивные риффы, мощное соло. В основу этого диска лёг хард-рок. «Adrenaline» и «The Fourth Dimension» — ориентированы на гитарную технику. Андрей использует все возможные приёмы для достижения максимального эффектного звука, танцевальная поддержка бита и юмористическая концовка, энергичный модерн-метал. «Рождённый дышать свободой» — типичный рок с эксцентричным, но не пафосным текстом, яркие слова посвящены свободе. «Любовь сильней, чем смерть» — лёгкая по саунду, но тяжелая в плане психологии. Также песня «Листья» была выпущена в акустическом варианте, с вокалом Филиппа Сиковского на мини-альбоме Андрея Смирнова «Тонкая грань» 2013 года.

Список композиций

Участники записи 
 Андрей Смирнов — гитара, вокал (3), бас-гитара (3, 5, 6, 9), клавишные, программирование.
 Олег Ховрин — ударные, перкуссия (кроме 5, 9)
 Артур Беркут — вокал (1, 7, 8, 10)
 Вячеслав Синчук — вокал (2, 4)
 Александр Грата — вокал (6)
 Борис Голик — вокал (3)
 Вячеслав Молчанов — соло-гитара (3)
 Алексей Балабанов — бас-гитара (2, 4)
 Николай Коршунов — бас-гитара (1, 7, 8, 10)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Андрея Смирнова
 Официальный сайт группы Everlost
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 

Альбомы мелодик-дэт-метала
Альбомы CD-Maximum
Альбомы России